Het woord Kalorama in de Griekse betekenis van 'schoon zicht' werd gebruikt voor:

Kalorama (Beek), in Beek in de Gelderse gemeente Berg en Dal
Kalorama (Hoofddorp), in Hoofddorp
Kalorama (Loenen aan de Vecht), verdwenen naam van de villa Vecht en Lommer in Loenen aan de Vecht